Deckplatte bezeichnet:

 einen Teil des Wirbelkörpers, siehe Wirbel (Anatomie)
 den oberen Abschluss einer Säule, siehe Abakus (Architektur)
 die steinerne Platte auf einem Grab (Grabplatte), siehe Grabstein